Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eric Jelen e Carl-Uwe Steeb che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Darren Cahill /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Marty Davis /  Brad Drewett (semifinali)

 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1988